Meldegesetz beschreibt:
Bundesmeldegesetz in Deutschland
Meldegesetz 1991 in Österreich